Bento Gonçalves da Silva — militar brasileiro, líder da Revolução Farroupilha
 Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul) — município brasileiro
 Bento Gonçalves Filho — político brasileiro
 Bento António Gonçalves — político comunista português

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos